Lüttkenhagen ist der deutsche Name von zwei Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Lüttkenhagen, ehemals im Kreis Cammin, Ort in der Gmina Świerzno; siehe: Krzepocin
 Lüttkenhagen, ehemals im Kreis Naugard, Ort in der Gmina Goleniów; siehe: Tarnówko (Goleniów)